

Cinema 
Fratelli di sangue (Thicker than Water) – film del 1935 diretto da James W. Horne
Fratelli di sangue (Ci Ma) – film del 1973 diretto da Cheh Chang
Fratelli di sangue (Brothers in Blood) – film del 1986 diretto da Tonino Valerii
Fratelli di sangue (Brothers in Arms) – film del 1988 diretto da George Bloom
Fratelli di sangue (Handgun) – film del 1990 diretto da Whitney Ransick
Fratelli di sangue (Glasskår) – film del 2002 diretto da Lars Berg
Fratelli di sangue – film del 2006 diretto da Davide Sordella
Fratelli di sangue (Splitting Image) – film del 2017 diretto da Nick Everhart

Letteratura 
Fratelli di sangue – saggio di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso del 2006